Абово —  железнодорожная станция на дороге Москва — Рига в Новосокольническом районе Псковской области
 Абово —  деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Маевская волость